M56 peut faire référence à :

Astronomie 
 M56 un amas globulaire dans la constellation de la Lyre.

Domaine militaire 
 Zastava M56, un pistolet mitrailleur yougoslave.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M56 reliant Manchester à Chester ;
  Autoroute russe M56, ancien nom de la route régionale R360.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres